Психотерапевт — это человек, получивший специальную подготовку по психотерапии. В СССР психотерапевтами называли врачей определенной специализации, хотя в других странах этот термин используется иначе. Высшее образование по психологии само по себе, так же как медицинское образование и специализация по психиатрии не дает подготовки по психотерапии. На сегодняшний момент можно разделить медицинскую и немедицинскую психотерапию. В медицине различают норму и патологию, то есть здоровое состояние и болезнь. Психотерапия в данном случае ориентирована на представление о норме. В то же время, в психотерапии могут нуждаться здоровые люди, стремящиеся достигнуть с помощью нее своих личностных целей. Психотерапия в этом случае ориентирована на потребности клиента. В настоящее время в России осуществляется работа по разработке законопроекта о разграничении медицинской и немедицинской психотерапии. Научные основы психотерапии разрабатываются в ряде федеральных научных учреждений.

Для описания медицинской психотерапии ранее в России использовалось понятие «врач-психотерапе́вт» — специалист с высшим медицинским образованием и дополнительной специализацией в области психотерапии, который осуществляет профессиональную помощь в лечении психических заболеваний. Психотерапевта следует отличать от психолога и от психиатра — специалистов соответствующих дисциплин. Ранее в России психотерапией как видом медицинской помощи имел право заниматься лишь человек, который имел высшее медицинское образование. Однако Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2021 г. N 852 психотерапия была исключена из перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность.

Согласно Страсбургской декларации о психотерапии, психотерапия является особой дисциплиной из области гуманитарных наук, занятие которой представляет собой свободную и независимую профессию;
Психотерапевтическое образование требует высокого уровня теоретической и клинической подготовленности;
 Гарантированным является разнообразие терапевтических методов;
 Образование в области одного из психотерапевтических методов должно осуществляться интегрально; оно включает теорию, личный терапевтический опыт и практику под руководством супервизора; одновременно приобретаются широкие представления о других методах;
 Доступ к такому образованию возможен при условии широкой предварительной подготовки, в частности, в области гуманитарных и общественных наук.

Профессионализм 
Психотерапевт должен пройти определённое число часов собственной психотерапии. Разные психотерапевтические ассоциации устанавливают различные нормы. Распространённая норма — 200 часов.

Для профессиональной работы психотерапевт должен не только получить диплом, но и регулярно проходить курсы/семинары повышения квалификации, а также брать супервизии (обсуждения материала клиентских психотерапевтических сессий с супервизором) и проходить интервизии (модерируемые обсуждения сложных клиентских случаев с коллегами).

Отличия психотерапевта от психолога и психиатра 
Во-первых, психотерапевт не занимается лечением тяжёлых психических заболеваний. В его компетенцию входят такие недуги, как депрессии, фобии, болезненные зависимости, неврозы, тревожные расстройства и др. То есть клиентами психотерапевта являются люди с пограничными расстройствами.

Во-вторых, психотерапевт опирается на специальные психотерапевтические методы (разбор проблемы и её прояснение ,психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия и т. п.) — индивидуальные/групповые, долгосрочные/краткосрочные.

Если психотерапевт по образованию врач-психиатр с дополнительной специализацией по психотерапии, то во время приема пациента ждет беседа, после которой ему могут назначить лекарства.

 Психолог занимается психически здоровыми людьми, не выписывает лекарства, не ставит диагнозы, а помогает клиенту наладить отношения с собой и с окружением.
 Психиатр — это врач, который, как правило, занимается тяжелыми психическими расстройствами при помощи медикаментов.
 Психотерапевт — это специалист, который занимается либо лечением пограничных расстройств в основном при помощи терапии, медикаментозное лечение в данном случае не назначается и принудительное лечение и наблюдение в стационаре не производится.

См. также 
 Психотерапия
 Психиатрия

Ссылки 
 
 
 Европейская психотерапевтическая ассоциация (EAP http://www.europsyche.org/). Страсбург, 21 октября 1990 года.
 Лекция на районном радио г. Воложин республики Беларусь. Лекции // Автор: Жданюк Е. В. — 2015. — июль.

Примечания 

Методы психологической помощи
 
Медицинские профессии